

Sigle
 TXN o TV Tokyo Network è una rete di emittenti televisive giapponese

Codici 
 txn – codice ISO 639-3 della lingua west taraga

ko:TXN